

Деревна — село, Берестейська область, Барановицький район, Новомиська сільська рада.
 Деревна — село, Берестейська область, Дорогичинський район, Іменинська сільська рада.
 Деревна — село, Берестейська область, Столинський район, Городнянська сільська рада.
 Деревна — село, Гродненська область, Слонімський район, Деревновська сільська рада.
 Деревна — село, Мінська область, Столбцовський район, Хотовська сільська рада.